

Geografia 
 Cis – comune della provincia di Trento (Italia)
 Commonwealth of Independent States – Comunità degli Stati Indipendenti, nome assunto negli anni novanta dalla coalizione formata dalla Russia e da vari altri stati sorti dopo lo scioglimento dell'URSS

Sigle 
Centro Ingrosso Sviluppo – la più grande città della vendita all'ingrosso d'Europa, che ha sede a Polvica, frazione di Nola
 Corpus Inscriptionum Semiticarum – una collezione completa di antiche iscrizioni nelle lingue semitiche
 Communication and Information Systems – sistemi di comunicazione ed informazione in ambito militare (NATO)
 CompuServe Information System – Rete telematica moto diffusa fino agli anni novanta
 Copper Indium Selenide (rame, indio selenio) – lega metallica utilizzata per la costruzione di pannelli fotovoltaici
 Codice Internazionale Nautico – Sistema di comunicazione nautico attraverso l'uso di bandiere

Biologia 
 cis- – prefisso usato in genetica per significare la collocazione di due o più geni sullo stesso cromosoma di coppie omologhe

 cis- – abbreviazione per cisessualità

Chimica 
 Cis – forme di presentazione delle molecole

Codici 
 CIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Canton Island (Kiribati)

Matematica 
 Cis – "coseno più i seno" (di x) o eix o exp(ix) = cos x + i sin x (vedi formula di Eulero)

Medicina 
 Cerebropatia Ischemica Silente – È l'arteriosclerosi dei vasi cerebrali, di grado moderato con conseguente sofferenza ischemica modesta ma cronica, progressiva e subdolamente silenziosa. (vedi Ischemia)
 Clinically Isolated Syndrome (Sindrome clinicamente isolata) – Manifestazione clinica neurologica che può preludere all'insorgenza di Sclerosi multipla